Thieves Like Us (film), een film noir uit 1974
Thieves Like Us (New Order), een nummer van New Order